

Cinema 
 Incubus – film del 1965 diretto da Leslie Stevens
 Incubus - Il potere del male (Incubus) – film del 1982 diretto da John Hough
 Incubus – cortometraggio di animazione del 1985 diretto da Guido Manuli
 Incubus – film del 2002 diretto da Jesús Franco
 Incubus – film del 2006 diretto da Anya Camilleri

Mitologia 
 Incubus – creatura mitologica romana

Fumetti 
 Incubus – personaggio dei fumetti DC Comics

Musica 
 Incubus – gruppo musicale statunitense
 Incubus – nome della band statunitense Opprobrium fino al 1999
 Incubus – brano musicale dei Marillion del 1984, dall'album Fugazi